Hæren i arbejde kan henvise til

 Hæren i arbejde (dokumentarfilm fra 1945)
 Hæren i arbejde (dokumentarfilm fra 1961)